

Érmék 
Kétszáz magyar forint (érme, 1992)
Kétszáz magyar forint (érme, 1994)
Kétszáz magyar forint (érme, 2009)

Bankjegy 
Kétszáz magyar forint (bankjegy, 1998)